Le   d'armée,  ou IV corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 
  d'armée de réserve de l'armée impériale allemande
  d'armée de la Wehrmacht
  de blindés (Allemagne)
États-Unis
  d'armée
France
  d'armée
Royaume-Uni
  d'armée
Inde 
  d'armée
Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

Homonymie d'unités militaires